Alex Ferreira puede hacer referencia a:
Álex Ferreira (1983-), músico dominicano
Alex Ferreira (1994-), esquiador estadounidense